Stachelschweine steht für:
 Stachelschweine, eine Familie von Nagetieren
 insbesondere die Gattung Eigentliche Stachelschweine
 Die Stachelschweine, ein Berliner Kabarett-Ensemble
 Die Stachelschweine (Parabel), eine Parabel von Arthur Schopenhauer